Osoby o tym nazwisku:
 Henryk Lehnert – polski filmowiec amator, podróżnik oraz instruktor filmowy
 Pascalina Lehnert – katolicka zakonnica
 Rajmund Lehnert – niemiecki kolarz szosowy i torowy
 Seweryn Lehnert – polski nauczyciel, urzędnik oświatowy